Векслин — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Векслин, Исаак Моисеевич (1909—1981) — советский инженер и учёный, конструктор авиаприборов.
 Векслин, Носон-Бер Залманович (1897― 1942) ― советский учёный и педагог. Ректор Казанского государственного университета в 1931—1935 гг.